Grăniceri két romániai helység román neve:

 Csávos, Temes megye
 Ottlaka, Arad megye